Мрконич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Мрконич, Милутин (1942—2021) — сербский политик.
 Мрконич, Петр — псевдоним сербского короля Петра I Карагеоргиевича.

См. также 
 Мрконич-Град